Acestea sunt rezultatele echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova începând cu anul 2010:

2010

2011

2012

2013

2014

Referințe

Legături externe
Moldova - International Results 1991 to 2008
Reports for all matches of Moldova national team

Anii 2010 în Republica Moldova
Rezultatele echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova